Васил Борисов Крапчев е изтъкнат български лекар, хирург от Македония.

Биография 
Роден е на 6 януари 1903 година в Битоля, тогава в Османската империя. Принадлежи към големия род Крапчеви, племенник на Данаил Крапчев. Мести се в Свободна България и се установява в София, където има изключително успешна лекарска практика. Работи като преподавател в Медицинския факултет в София (днес Медицински университет). След Деветосептемврийския преврат е изхвърлен от лекарската си практика в София и е въдворен в Ихтиман.

Умира в 1979 година в София.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Битоля
Български лекари от Македония
Български имигранти от Македония в София
Починали в София
Преподаватели в Медицинския университет, София
Репресирани от комунистическия режим в България
Крапчеви